Kearny puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 el pueblo de Kearny (Arizona), en el estado de Arizona;
 el Condado de Kearny, en el estado de Kansas; o
 el pueblo de Kearny (Nueva Jersey), en el estado de Nueva Jersey.